Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Louis (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Louis, roi de France. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Louis se trouve (ou se trouvait) dans la rue. Hors de France une 'rue Saint-Louis' peut éventuellement faire référence à saint Louis de Gonzague.
thumb|right|upright=1.1|La rue Saint-Louis, à Pondichéry (Inde) (en français et tamoul)

au  
 rue Saint-Louis, à Montréal,
 rue Saint-Louis, à Québec ;

en  
 rue Saint-Louis, à Metz,
 rue Saint-Louis, à Nantes,
 rue Saint-Louis, à Paris :
 rue Saint-Louis-en-l'Île, à Paris (anciennement: rue Saint-Louis-en-l'Isle Notre-Dame) ;
plusieurs anciennes rues de Paris ou rues d'anciennes communes limitrophes annexées :
 rue Saint-Louis, renommée en 1793 rue des Métiers, voir enclos de l'hôpital de la Trinité,
 rue Saint-Louis, voir rue Corvisart,
 rue Saint-Louis-au-Marais, voir rue de Turenne,
 rue Saint-Louis-au-Palais, incorporée en 1807 au quai des Orfèvres,
 rue Saint-Louis-Saint-Honoré, (disparue) qui reliait la rue de l'Échelle et la rue Saint-Honoré,
 rue Saint-Louis, Batignolles, voir rue Nollet,
 rue Saint-Louis, Bercy, voir entrepôts de Bercy,
 rue Saint-Louis, Grenelle, voir rue Saint-Charles,
 rue Saint-Louis, Montrouge, renommée en 1863 rue des Croisades, voir rue Crocé-Spinelli.

en  
 rue Saint-Louis, à Pondichéry (Tamil Nadu)